Frantic (Metallica), een nummer van Metallica.
 Frantic (film), een film van Roman Polański.
 Frantic (computerspel), een computerspel